Justus Carrière ist der Name folgender Personen:

* Justus Carrière (Zoologe) (1854–1893), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Justus Carrière (Schauspieler) (* 1956), deutscher Schauspieler